Тіппеліга 1996 — 52-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона вп'яте поспіль здобув Русенборг.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Тромсе взяв участь у Кубку володарів кубків 1997—1998 як володар Кубку Норвегії 1996.
2. Клуб Бранн взяв участь у Кубку УЄФА 1997—1998 через Рейтинг Fair Play УЄФА, оскільки фінішував у лідерах у рейтингу Fair Play Норвегії.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Тіппеліга на soccerway 
 Тіппеліга на rsssf 

1996
Норвегія